Constitución de 1949 o Constitución Política de 1949 puede referirse a:

 La Constitución Argentina de 1949.
 La Constitución Política de Costa Rica de 1949.